«Речно́й вокза́л» — название станций метрополитенов в различных городах.
 «Речной вокзал» (станция метро, Москва).
 «Речной вокзал» (станция метро, Новосибирск).